Diagnosebehandelingcombinatie, zie Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
Damage boundary curve